

Жаниспай — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Жаниспай — село, Карасуський район, Костанайська область